Mészáros Károly (1804 k.–1870 k.) ügyvéd, író
 Mészáros Károly (1821–1890) író, helytörténész
 Mészáros Károly (1829–1879) újságíró, a Népszava és a korai Ludas Matyi szerkesztője
 Mészáros Károly (1861–1934) tengernagy
 Mészáros Károly (1921–1973) gépészmérnök, közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettes
 Mészáros Károly (1941–2002) szlovákiai író, újságíró
 Mészáros Károly (1954–2007) erdőmérnök, egyetemi tanár
 Mészáros Károly (1961) színész, rendező, fotós
 Mészáros Károly politikus